Gottschalch est un nom propre germanique qui peut faire référence à :

Patronyme 

  (1969-), acteur, réalisateur et auteur allemand ;
 Ellen Gottschalch (1894-1981), actrice danoise ;
  (1884-après 1938), chercheur, éditeur et auteur allemand ;
  (1929-2006), chercheur allemand en sciences sociales et sciences de l’éducation.

Patronyme germanique